Batalla de Tolosa (721), amb victòria de l'exèrcit franc comandat pel duc Odó d'Aquitània sobre l'exèrcit musulmà del Califat Omeia.
 Batalla de Tolosa (1814), batalla de la Guerra del Francès, amb victòria britànica sobre les tropes franceses.